Mooshof ist der Ortsname von

 Mooshof (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Mooshof (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Mooshof (Barbing), Ortsteil der Gemeinde Barbing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Mooshof (Bodenmais), Ortsteil des Marktes Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Mooshof (Nürnberg), Ortsteil von Nürnberg, Bayern
 Mooshof (Patersdorf), Ortsteil der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Mooshof (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mooshof (Thalmassing), Ortsteil der Gemeinde Thalmassing, Landkreis Regensburg, Bayern